1973 – dziesiąty sezon Szwedzkiej Formuły 3.

Mistrza Szwecji wyłaniał rozgrywany 8 września wyścig na torze Kinnekullering. Uczestników tego wyścigu wyłaniały trzy rundy eliminacyjne rozgrywane na torach Ring Knutstorp (29 kwietnia, wygrał Håkan Dahlqvist), Mantorp Park (13 maja, wygrał Conny Andersson) oraz Falkenbergs Motorbana (15 lipca, wygrał Conny Andersson).

Wyścig o mistrzostwo Szwecji 1973

Lista startowa

Wyniki

Przypisy 

1973 w sportach motorowych
1973